een stad in Frankrijk, de hoofdstad van het departement Yonne, zie Auxerre (stad)
 het middeleeuwse graafschap Auxerre
 bisdom Auxerre
 AJ Auxerre, een voetbalclub